Wächtershäuser bezieht sich auf
 den Gießener Biochemiker und Honorarprofessor Günter Wächtershäuser
 das seit 1839 nachweisbare Frankfurter Kurzwarengeschäft W. Wächtershäuser